Татемпа има више значења:

 Татемпа (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Татемпа (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику